El Barranc de la Cabana del Soldat és un barranc del terme actual d'Isona i Conca Dellà i de Conques. Es forma en el Comunal del Conques, a ponent del Serrat de Carreró, al sud del riu de Conques, a uns 613 m. alt., i davalla cap al nord-est, fins a abocar-se en el riu de Conques, a prop i a migdia de la vila de Conques.

La Font del Soldat és a 515 msnm, a la dreta del barranc de la Cabana del Soldat i a l'esquerra del riu de Conques, i a la dreta del Pla de Palau, entre les partides de les Teuleres (nord-oest) i la Colomina (sud-est). La Cabana del Simon és a prop i a llevant de la font.

Referències 

Barrancs de Catalunya
Cabana del Soldat
Geografia de l'antic municipi de Conques
Rius de la conca del riu de Conques